Kursujärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kursujärvi (Junosuando socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Kursujärvi (Pajala socken, Norrbotten, 748836-182385), sjö i Pajala kommun,  (11 ha)
Kursujärvi (Pajala socken, Norrbotten, 750002-181270), sjö i Pajala kommun,  (25,8 ha)
Kursujärvi (Pajala socken, Norrbotten, 753921-179994), sjö i Pajala kommun, 
Kursujärvet (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun, 
Kursujärvet (Karesuando socken, Lappland, 756400-177736), sjö i Kiruna kommun,  (8,55 ha)
Kursujärvet (Karesuando socken, Lappland, 756424-177754), sjö i Kiruna kommun,  (7,84 ha)
Kursujärvi (Gällivare socken, Lappland, 744610-177088), sjö i Gällivare kommun, 
Kursujärvi (Gällivare socken, Lappland, 748565-172750), sjö i Gällivare kommun,  (9,3 ha)
Kursujärvi (Gällivare socken, Lappland, 749078-170203), sjö i Gällivare kommun,  (19,2 ha)
Kursujärvi (Gällivare socken, Lappland, 749668-172652), sjö i Gällivare kommun, 
Kursujärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (6,3 ha)
Kursujärvi (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (44 ha)

Naturreservat
 Kursujärvi (naturreservat) – ett naturreservat i Pajala kommun

Se även
Kurusjärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn